Вулиця Космонавта Волкова — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Космонавта Волкова — вулиця в місті Київ
 Вулиця Космонавта Волкова — вулиця в місті Миколаїв

 Вулиця Волкова — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького у місті Коростень
 Вулиця Волкова — колишня назва вулиці Героїв-рятувальників у місті Кропивницький
 Вулиця Волкова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Черкаси

Вулиці, названі на честь людей